

Cinema 
Agente 007 - Una cascata di diamanti (Diamonds Are Forever) – film del 1971 diretto da Guy Hamilton

Letteratura 
Una cascata di diamanti (Diamonds Are Forever) – romanzo di Ian Fleming del 1956, successivamente noto anche come I diamanti sono per sempre

Musica 
Diamonds Are Forever – brano musicale di Shirley Bassey, dalla colonna sonora di Agente 007 – Una cascata di diamanti
Diamonds Are Forever – album dei Legs Diamond del 2005